

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Korl“ beginnt.

Korl 



Korle 
 Körle, Pancraz (1823–1875), deutscher Porträt- und Genremaler sowie Lithograf
 Korlén, Gustav (1915–2014), schwedischer Germanist und Sprachforscher
 Korlević, Korado (* 1958), kroatischer Astronom

Korlo 
 Körlof, Karin Franz (* 1986), schwedische Schauspielerin